

Patronyme 
 Alvin Coban, (1987- ), chanteur, auteur compositeur français ;
 Ayşegül Çoban, (1992- ), haltérophile turque ;
 Merve Çoban, (1993- ), karatéka turque ;

Toponymie 
 la Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord ;
 Cobán capitale du département d'Alta Verapaz au Guatemala.

Informatique 
 Coban est un logiciel libre utilisé pour effectuer des calculs courants et répétitifs en électricité.

Autres 
 Cobán Imperial,  est un club de football du Guatemala basé à Cobán ;
 

Homonymie de patronyme turc